Лила се може односити на:

 Лила (име)
 Лила, предмет који се користи приликом магијско-религијског народног обичаја Лилања, односно паљења петровданских лила
 , насеље у Хрватској
 Лила (Торино), насеље у Италији
 
 Љубичаста боја